Saint-Pancrace, commune française de la Dordogne
 Saint-Pancrace, commune française de la Savoie
 Saint-Pancrace, colline de Nice qui donne son nom à un quartier de la ville.

Voir aussi 

 Saint-Pancrasse, ancienne commune française de l'Isère
 
 Sembrancher en Valais, Suisse.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France